Eve puede referirse a:

Personas 
 Eve, rapera y actriz estadounidense
 Eve, cantante japonés

Lugares 
 Ève, una comuna francesa en el departamento de Oise

Música 
 Eve, álbum de The Alan Parsons Project

Televisión 
 Eve, un episodio de la serie The X-Files
 Eve, una serie de televisión surcoreana
 Eve, un personaje del anime Black Cat

Videojuegos 
 EVE Online, un juego MMORPG del espacio